Pimpf:

 Пимпф — член организации «Дойчес юнгфольк»
 «Der Pimpf» (1937 — 1944) — немецкий журнал (в 1935-7 гг. — «Morgen»)
 «Pimpf» — композиция группы Depeche Mode из альбома Music for the Masses 1987 года.
 «Pimpf Mag» (Promenade Initiatique dans le Monde des Petits Formats) — французский малоформатный сборник комиксов, издающийся с 2001 г.